Ла Пиједрона има више значења:

 Ла Пиједрона (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједрона (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједрона (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику